Sezon Metal Ligaen rozegrany zostanie na przełomie 2021 i 2022 roku jako 65. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Danii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Danii
2022 w Danii